Howitt kan som auktorsförkortning betyda:

 Alfred William Howitt
 Godfrey Howitt

Robotskapade auktorsförkortningar